Гра́фов (Гра́фова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Графов, Андрей Эдуардович (род. 1962) — лингвист, гебраист, переводчик.
 Графов, Борис Васильевич (род. 1933) — народный художник РФ (1996).
 Графов, Владимир Сергеевич (1913—1991) — Герой Советского Союза.
 Графов, Игорь Александрович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Графов, Леонид Ефимович (1909—1978) — советский государственный деятель.
 Графов, Эдуард Григорьевич (род. 1934) — писатель-сатирик, журналист.

 Графова, Лидия Ивановна (1938—2020) — журналистка.

См. также